Камыши — название населённых пунктов:

Россия 
 Камыши — село в Немецком национальном районе Алтайского края.
 Камыши — хутор в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Камыши — село в Куртамышском районе Курганской области.
 Камыши — посёлок в Курском районе Курской области.
 Камыши — посёлок в Большеигнатовском районе Мордовии.
 Камыши — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Камыши — посёлок в Сосновском районе Тамбовской области.
 Камыши — деревня в Бологовском районе Тверской области.

Украина 
Камыши — село в Ахтырском районе Сумской области.

См. также 
 Камыш (значения)
 Камышевка
 Камышин
 Камышинский
 Камышка
 Камышовая
 Камышово
 Камышовый